Клон:

Біологія 
 Клон (генетика) у генетиці — точна копія повної або частини макромолекули — носія інформації (звичайно ДНК).
 Клон (біологія) — у біології має 4 значення.

Математика 
 Клон в універсальній алгебрі є певна множина операцій.

Інформатика 
 Клон в інформатиці — апаратна або програмна система, або структуровані дані отримані копіюванням іншої системи.

Кіно 
 Клон — бразильський телесеріал.

Ім'я 
 Клон (композитор) (, VII до н. е.) — грецький авлет (флейтист) і композитор із Фів або Тегеї.

Див. також 
 Клонування
 Кльон — населені пункти у Польщі